Lista di città della Corea del Nord:

Di seguito la lista della città con più di 30.000 abitanti con traslitterazione in italiano e nome originale in coreano (chosŏngŭl e hanja) così come la provincia di appartenenza. 

Pyongyang e Rasŏn non fanno parte di nessuna provincia e sono vincolate all'amministrazione centrale del governo. I dati della popolazione si riferiscono al 2005 e al 2008.

Note

Voci correlate
Suddivisioni della Corea del Nord
Province della Corea del Nord
Geografia della Corea del Nord
Confine tra la Cina e la Corea del Nord
Confine tra la Corea del Nord e la Russia
Zona demilitarizzata coreana
Storia della Corea del Nord

Altri progetti

 
Corea del Nord